Mario Bros. Special è un videogioco platform della serie Mario. È stato pubblicato solo in Giappone, nel 1984, per NEC PC-8801, Sharp X1 e altri computer.

Il gioco è un rifacimento completo del Mario Bros. arcade, con adattamenti di grafica e suoni, e cambia completamente le regole del gioco: per completare i livelli, infatti, Mario deve raggiungere l'uscita (indicata con l'insegna "EXIT") nella sezione più alta, invece di sconfiggere tutti i nemici che fuoriescono dai tubi.

Date le limitazioni tecniche di NEC PC-8801 e Sharp X1, il gioco è uscito privo della modalità multiplayer, escludendo quindi Luigi dal gioco.

Collegamenti esterni